Бо Ян — известный тайваньский писатель, журналист, переводчик, диссидент, историк, правозащитник.
 Богар (Бо Ян) — тамильский шиваитский сиддхар, живший где-то между 550 и 300 годами до нашей эры.